Gloriosa peut désigner :
 Gloriosa, une plante de la famille des Colchicaceae ; 
 Gloriosa, un album de Aya Kamiki ;
 Gloriosa, un poème de Yasuhide Itō ;
 , une cloche de la cathédrale d'Erfurt.